Перша київська гімназія
 Перша полтавська гімназія